Горегляд — фамилия.

Известные носители:
 Горегляд, Алексей Адамович (1905—1986) — организатор промышленности.
 Горегляд, Валерий Павлович (род. 1958) — действующий главный аудитор Центрального Банка России, бывший замглавы Совета Федерации России и Счётной палаты России.
 Горегляд, Владислав Никанорович (1932—2002) — крупнейший русский японист второй половины XX века.
 Горегляд, Леонид Иванович (1916—1986) — Герой Советского Союза.
 Горегляд, Харитон Степанович (1898—1985) — белорусский советский учёный в области общей и санитарной ветеринарной медицины.